TUBB6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 446 амінокислот, а молекулярна маса — 49 857.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Тубуліни